Fossi peut désigner :
 Francesco Fossi, un rameur italien
 Jacob Fossi, un militant indépendantiste camerounais
 Louise Mekah Fossi, sa fille
 Abraham Sighoko Fossi, son fils pharmacien
 le Retable de Santa Maria dei Fossi, un peinture du Pinturicchio.

Homonymie de patronyme